Reprezentacja Egiptu w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Egiptu. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach Afryki 

Piłka ręczna w Egipcie
Egipt
Egipskie reprezentacje narodowe